O Campeonato Neozelandês de Futebol de 2007-08 foi a quarta edição da primeira divisão do futebol neozelandês.

Ao final desta temporada, o Waitakere United sagrou-se campeão ao vencer o Team Wellington por 2 à 0, conquistando seu primeiro título neozelandês de futebol.

Participantes

Classificação

Finais 
As 3 melhores  da temporada regular se classificam para a fase final. As equipes classificadas em segundo e terceiro lugar jogam entre si, e o vencedor se classificará para a Grande Final, onde jogará contra o campeão da temporada regular.

Rodada 1

Grande Final 

Campeonato Neozelandês de Futebol